Personen met de naam John Henry
John Raymond Henry (1943), Amerikaans beeldhouwer
John Henry (verhaal), folkloristisch verhaal en liedjes over een Afro-amerikaanse arbeider

Personen met de voornamen John Henry
 John Henry Newman (1801-1890), Brits theoloog
 Henry John Temple (1784-1865), Brits staatsman
 John Henry Collier (1901-1980), Brits schrijver
 John Henry Weidner (1912-1994), Nederlands verzetsstrijder
 John Henry Deighton (1940), Brits zanger
 John Henry Hoeven III (1957), Amerikaans politicus
 John Henry Vanderpoel (1857-1911), Nederlands schilder
 John Henry Kuck (1905-1986), Amerikaans kogelstoter